Le terme fleur désigne :
 Fleur, un organe reproducteur de certaines plantes ;
 Flëur, un groupe de musique originaire d'Ukraine ;
 Fleur, une bande dessinée du Coréen Park Kun-woong ;
 La Fleur, une chanson du premier album de Matthieu Chedid, Le Baptême ;
La Fleur, artiste suédoise de musique électronique ;
 Fleur, un prénom en français, néerlandais et anglais, fêté le 5 octobre en mémoire de Sainte Flore ;
 Fleur de lait ou crème fleurette ;
 Fleur de sel, une variété de sel alimentaire ;
 Fleur, un personnage de fiction tiré du dessin animé de Disney, Bambi ;
 une avenue, une allée, un clos et une  ;
 extrémité d'un poil (fleur unique) ou d'une soie de porc (fleur multiple).
 Les Fleurs, une série de timbres poste allemands.

Toponymes

 Rivière des Fleurs, un affluent de la rive est de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent)  coulant dans Saint-Luc-de-Bellechasse (MRC Les Etchemins) et de Saint-Léon-de-Standon (MRC de Bellechasse), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Patronymie 
 Jean Fleur (1882-1958), acteur français

Homonymie de patronyme